Шеридан има више значења:
 Округ Шеридан (Вајоминг), је округ у америчкој савезној држави Вајоминг
 Округ Шеридан (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Шеридан (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Шеридан (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Шеридан (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Шеридан (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Шеридан (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Шеридан (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Шеридан (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Шеридан (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Шеридан (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Шеридан (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Шеридан (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Шеридан (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Шеридан (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Мартин Шеридан, амерички атлетичар
 Филип Шеридан, амерички генерал
 Ен Шеридан, америчка глумица
 Ендру Шеридан, енглески рагбиста